Marchegiani ist der Familienname folgender Personen:

 Fiorenza Marchegiani (* 1953), italienische Schauspielerin
 Franco Marchegiani (* 1965), italienischer Fußballspieler
 Gabriele Marchegiani (* 1996), italienischer Fußballspieler
 Luca Marchegiani (* 1966), italienischer Fußballspieler